Кру́пская — железнодорожная станция Абаканского региона Красноярской железной дороги, на Южно-Сибирской магистрали. Находится в Минусинском районе Красноярского края.

Создана в ходе строительства железной дороги Абакан — Тайшет. Одновременно со станцией создан небольшой посёлок имени Крупской. Фактически станция является разъездом и остановочным пунктом электропоезда с сообщением Абакан — Кошурниково и скорого поезда 123/124 с сообщением Абакан — Красноярск. Расположена в сосновом бору вблизи озёр Большой и Малый Кызыкуль, в связи с чем привлекает туристов из близлежащих городов  Абакана и Минусинска. Летом развит пеший туризм, зимой — лыжный.

Пригородное сообщение 
На станции ежедневно останавливается электропоезд Абакан — Кошурниково.

Дальнее сообщение

Примечания

Ссылки 
 Железнодорожная станция Крупская

Железнодорожные станции по алфавиту
Станции Абаканского региона Красноярской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Красноярского края
Минусинский район